Nouri ist der Familienname folgender Personen:

 Rayan Aït-Nouri (* 2001), französischer Fußballspieler
 Abdelhak Nouri (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Alexander Nouri (* 1979), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Brwa Nouri (* 1987), irakisch-schwedischer Fußballspieler
 Cherine Nouri, deutsche R&B- und Soulsängerin
 Iran Khadjeh-Nouri (* 1966), deutsche Wettkampftänzerin
 Kasra Nouri (* 1990), iranischer Jurist und politischer Aktivist
 Mahamat Nouri (* 1947), Rebellenführer im Tschad
 Mani Nouri (* 1989), iranischer Schauspieler und Filmregisseur
 Michael Nouri (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Mohammad Nouri (* 1983), iranischer Fußballspieler
 Pejman Nouri (* 1980), iranischer Fußballspieler
 Riad Nouri (* 1985), französisch-algerischer Fußballspieler
 Wahabi Nouri (* 1970), deutscher Koch

Siehe auch:
 Anton Noori (* 1975), österreichischer Schauspieler
 Nuri